Pierre Sorlin (1933), historien français ;
 Olivier Sorlin (1979), joueur français de football ;
 Olivier Sorlin, physicien français.